Karel – forma ceca, slovena e olandese del nome proprio di persona Carlo
Karel – linguaggio di programmazione a scopi didattici
1682 Karel – asteroide della fascia principale